

Astronomia
 Rata Mons – struttura geologica della superficie di Io

Persone
 Edgardo Sogno Rata del Vallino (1915-2000) – diplomatico, partigiano, politico, scrittore, militare e agente segreto italiano
 Te Rata (1880-1933) – re dei Māori dal 1912 al 1933
 Vadim Rață (1993) – calciatore moldava

Altro
 Rata – pagamento periodico da effettuare per estinguere un debito